Nos années pensions 2 est le second album studio ainsi que la bande originale qui correspond à la saison 2 de la série Nos années pension. Il est paru le  seulement via Internet, contrairement à la première bande originale, sur tous les sites de téléchargement légaux. L'album comporte 7 titres dont l'intégralité est composé par Laurent Marimbert, écrits par Pascale Baehrel et interprétés par Joséphine Jobert et Lilly-Fleur Pointeaux.

Album de pop rock
Bande originale de série télévisée
Album musical sorti en 2008